La consolidation est la notion de réunion de deux ensembles homogènes de valeurs (comptables, bases de données diverses) en un ensemble unique.

 En informatique, la consolidation est le regroupement de données, et concerne généralement des données organisées logiquement ou liées entre elles. Plus spécifiquement pour les tableurs, il s'agit du regroupement de plusieurs tableaux issus de feuilles différentes (les feuilles sont des composantes des tableurs) voir de classeurs différents. On parle aussi de consolidation de serveur pour évoquer le regroupement de ressources en virtualisation.

 En comptabilité, la consolidation consiste à établir les états financiers d'un groupe de sociétés, pour publication statutaire (obligatoire) mais aussi pour ses besoins internes. 

 En médecine, 
la consolidation désigne le processus par lequel le corps répare les fractures osseuses.  
 en neurologie, elle fait plus particulièrement référence au processus mnésique inconscient essentiel pour retenir après quelques minutes ou après un désengagement de l'attention et qui peut durer jusqu'à plusieurs années.

 En transport, Consolidation est un type de locomotive à vapeur.

 En statistique, la consolidation de données est le regroupement de différentes données statistiques, dans le but d'en accélérer l'analyse.

 En géotechnique, la consolidation est un processus de diminution du volume du sol.

 En sédimentologie, la consolidation est le passage d'une roche meuble à une roche cohérente. 

 En histoire, le terme anglais consolidation désigne la fusion en 1898 des cinq boroughs de New York  pour donner la municipalité actuelle.

Notes et références